Personen
 Hans Coray (1906-1991), Zwitserse ontwerper
 Richard Coray (1869-1946), Zwitserse timmerman en brugbouwer

Geografie
 Coray (gemeente), plaats in Frankrijk
 San Francisco de Coray, plaats in Honduras